Umbildung kann stehen für:

 Umwandlung
 Transformation
 Metamorphose